Kłodawa est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Kłodawa, gmina de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kłodawa, ville de la voïvodie de Grande-Pologne, siège de cette gmina
 Kłodawa, gmina de la voïvodie de Lubusz
 Kłodawa, village de la voïvodie de Lubusz, siège de cette gmina
 Kłodawa, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Kłodawa, village du powiat de Chojnice, dans la voïvodie de Poméranie
 Kłodawa, village du powiat de Gdańsk, dans la voïvodie de Poméranie